Slovenija:
 Zdole (Kozje, Slovenija), naselje u sastavu općine Kozje
 Zdole (Krško, Slovenija), naselje u sastavu općine Krško